Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Samsung Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen vom 8. bis 10. April 2018  an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Lugano